Il doppio del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paulo Taicher e Andres Zingman che hanno battuto in finale Óscar Ortiz e Marco Osorio 7-5, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Alejandro Hernández /  André Sá (primo turno)
 Agustín Calleri /  Damian Furmanski (quarti di finale)

 Daniel Melo /  Alexandre Simoni (quarti di finale)
 Óscar Ortiz /  Marco Osorio (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 1999